

Пуебло — місто, штат Колорадо
 Пуебло — переписна місцевість, штат Нью-Мексико